Кирстен Элизабет Рутник Джиллибранд (Джиллибренд, Джилебрэнд) (; род. 9 декабря 1966 года, Олбани, Нью-Йорк, США) — американский политик и младший сенатор от штата Нью-Йорк с 2009 года. До Сената была членом Палаты представителей от  штата Нью-Йорк (2007—2009). Член Демократической партии.

Образование 
Изучала востоковедение в Дартмутском колледже, окончила его в 1988 году, получила степень бакалавра искусств. В 1991 году получила степень доктора права в школе права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Политическая карьера 
В 2007—2009 годах член Палаты представителей от  штата Нью-Йорк.

В декабре 2008 года избранный президент США Барак Обама выдвинул Хиллари Клинтон на пост госсекретаря. По выбору губернатора штата Дэвида Патерсона с 26 января 2009 года место от штата Нью-Йорк в Сенате заняла Кирстен Джиллибранд. Кирстен Джиллибранд выиграла , набрав 63 % голосов. Была переизбрана на  с рекордным для штата результатом 72 %. В 2018 году Кирстен Джиллибранд была переизбрана на , набрав 67 % голосов.

В Палате представителей была членом относительно консервативной .
В Сенате с момента назначения заняла сторону прогрессивизма. В обоих случаях её взгляды соответствовали избирательному округу — консервативному 20-му избирательному округу штата Нью-Йорка и в целом либеральному штату Нью-Йорк. Участвовала в успешной кампании по отмене «Не спрашивай, не говори» в Вооружённых силах США.

Семья 
Замужем за Джонатаном с 2001 года, сыновья Теодор (2003 г. р.) и Генри (2008 г. р.).

Примечания

Ссылки 
 

Политики США XXI века
Женщины-политики США
Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Нью-Йорк
Члены Палаты представителей от штата Нью-Йорк
Выпускники Школы Эммы Уиллард
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Школы права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Дартмутского колледжа
Действующие сенаторы США
Кандидаты в президенты США (2020)